Claudio Berlanda (1954) – ex calciatore italiano
 Eleonora Berlanda (1976) – mezzofondista italiana
 Enzo Berlanda (1927-2006) – politico italiano
 Franco Berlanda (1921-2019) – partigiano, architetto, urbanista e accademico italiano
 Paolo Berlanda (1920-2004) – politico italiano